Spomenik rudarja, rudarju oz. rudarjem je lahko:
 Spomenik rudarja
 Spomenik rudarja, Leše
 Spomenik rudarja, Tivoli
 Spomenik rudarja, Velenje

 Spomenik rudarjem
 Spomenik rudarjem, Hrastnik

 Spomenik rudarju
 Spomenik rudarju, Mežica

Glej tudi 
 Husinjski rudar, Tuzla